Юрий Гуляев:
 Гуляев, Юрий Александрович (1930—1986) — советский певец.
 Гуляев, Юрий Васильевич (род. 1935) — радиотехник, академик РАН.
 Гуляев, Юрий Иванович (род. 1963) — советский и украинский футболист.
 Гуляев, Юрий Николаевич (1938—1999) — военный историк.